Vertue ist der Familienname folgender Personen:

 Margaret Vertue (* 1953), südafrikanische anglikanische Bischöfin
 Sue Vertue (* 1960), britische Fernsehproduzentin